Lanterna Verde (Green Lantern) – nome di vari personaggi dei fumetti DC Comics
Green Lantern – serie a fumetti della DC Comics 
Lanterna Verde (Green Lantern) – film del 2011 diretto da Martin Campbell
Lanterna Verde - La serie animata (Green Lantern: The Animated Series) – serie animata
DJ Green Lantern – disc jockey e produttore discografico statunitense

Pagine correlate 
Lanterna Verde (disambigua)